Корреджо (іт. Correggio) — муніципалітет в Італії, у регіоні Емілія-Романья.

Персоналії 

Корреджо  (, бл. 1489 — бл. 5 березня 1534) — італійський художник.